Robert Martin, Rob Martin, Bob Martin
 Robert Nicols Martin (1798–1870) – amerykański prawnik i polityk
 Bob Martin (1848–1917) – brytyjski golfista
 Robert J. Martin (1878–1932) – amerykański działacz religijny
 Robert Martin (1891–1980) – amerykański operator filmowy
 Robert Martin (1900–1942) – amerykański bobsleista
 Robert Martin (1916–1992) – amerykański dźwiękowiec
 Robert Martin (1918–1985) – angielski krykiecista
 Bob Martin (1922–1998) – austriacki piosenkarz
 Bob Martin (1925–2012) – amerykański wioślarz
 Bob Martin (ur. 1942) – amerykański piosenkarz
 Robert C. Martin (ur. 1952) – amerykański programista
 Bob Martin – angielski curler, aktywny w latach 80 XX wieku
 Bob Martin (ur. 1985) – amerykański lekkoatleta